Joan Rigau i Sala (Santa Coloma de Farners, 1905 - Madrid, 1977), mestre i músic
 Joan Rigau i Trill (Torroella de Montgrí, 1841 - Torroella de Montgrí, 1890), músic i sabater